Wendy Nikolaizik (* November 1996 in Essen) ist eine deutsche Schriftstellerin gesellschaftskritischer Bücher für Jugendliche und junge Erwachsene. Sie ist außerdem als freiberufliche Lektorin für Verlage und Selfpublisher tätig.

Leben 
Wendy Nikolaizik schreibt Geschichten, seit sie schreiben kann. Bereits 2010 veröffentlichte sie ihre erste Kurzgeschichte in einer Anthologie, weitere folgten. Auf der Internet-Plattform Wattpad veröffentlichte sie seit 2015 Romane und Kurzgeschichten. Dort wurde sie vom Wreaders Verlag entdeckt, der ihre ersten beiden Bücher publizierte. 

Sie studierte Linguistik in Düsseldorf und schloss einen Master-Studiengang in Germanistischer Linguistik in Freiburg im Breisgau an.

Im Dezember 2020 machte sie sich als Lektorin selbstständig.

Werke 
 Guck mal, die Asis. Wreaders Verlag, 2020, ISBN 978-3967330960.
 Guck nicht, wer wir heute sind. Wreaders Verlag, 2022, ISBN 978-3967330960.

Interviews und Artikel

Podcasts 
 Druckreif
 Fiedlers-Bücher-Podcast
 Schreibmind Podcast

Interviews 
 vinyl-keks.eu "Musik trifft Literatur"

Artikel 
 lokalklick.eu, Januar 2020. "Junge Essenerin stellt Debütroman 'Guck mal, die Asis' vor".
 WAZ, März 2022. "Essener Autorin kämpft gegen Geschlechter- und Rollenklischees".

Weblinks 
 Website von Wendy Nikolaizik

Einzelnachweise 

Autor
Deutscher
Geboren 1996
Frau